Název Hohenau může mít několik významů:

 Místní názvy v Rakousku:
 Obec Hohenau an der March v severovýchodní části území Weinviertel, ve spolkové zemi Dolní Rakousko
 Obec Hohenau an der Raab ve spolkové zemi Štýrsko
 Katastrální území Hohenau ve spolkové zemi Štýrsko
 Katastrální území  Hohenau ve spolkové zemi Dolní Rakousko

 Místní názvy v Německu:
 Obec Hohenau v  okrese Freyung-Grafenau v Bavorsku

 Jméno distriktu v jihoamerickém státě Paraguay:
 Distrikt Hohenau ve správním okrese Itapúa, Paraguay